

Велика Поляна — село, Кадошкінський район, Мордовія
 Велика Поляна — село, Тербунський район, Липецька область

Велика Поляна — колишнє село, округ Снина, Пряшівський край